Op het toernooi van Wimbledon in 1988 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 22 juni tot en met 3 juli 1988.

Toernooisamenvatting 
Titelhoudsters Claudia Kohde-Kilsch en Helena Suková hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Martina Navrátilová en Pam Shriver, bereikte de derde ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere finalistes Savtsjenko en Zvereva.

Het als derde geplaatste duo Steffi Graf en Gabriela Sabatini won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als elfde geplaatste Sovjet-koppel Larisa Savtsjenko en Natallja Zverava in drie sets. Het was hun vijfde gezamenlijke titel. De Duitse Graf had daarnaast al drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Argentijnse Sabatini zes.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren twee Belgische deelneemsters:
 Ann Devries en Sandra Wasserman wonnen hun openingspartij maar waren in de tweede ronde, na een gewonnen eerste set, uiteindelijk niet opgewassen tegen de als veertiende geplaatste Jo Durie (VK) en Sharon Walsh-Pete (VS).

Zeven Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Manon Bollegraf en de Australische Nicole Provis hadden als lucky loser een plek in het speelschema gekregen. Zij bereikten de derde ronde, waarin zij verloren van het achtste reekshoofd, Katrina Adams en Zina Garrison.
 Ingelise Driehuis en Marcella Mesker kwamen niet voorbij de tweede ronde.
 Nicole Jagerman en haar Amerikaanse partner Stephanie Rehe hadden eveneens de tweede ronde als eindstation.
 Ook Hester Witvoet, aan de zijde van Anne Minter uit Australië, kon na de tweede ronde huiswaarts keren.
Carin Bakkum en Brenda Schultz strandden al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1988